Duits voor 'kinderen'
 Kinder (chocolade), een productlijn van consumptiechocolade van Ferrero, bekend van onder andere Kinder Surprise en Kinder Bueno
 Kinder (Louisiana), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Kinder (rivier), een kleine rivier in het Kinder Scout-natuurgebied
 Kinder, Küche, Kirche (kinderen, keuken, kerk), een Duitse slogan over de gewenste "ideale" rol van de vrouw
 Kinder Scout, een heideplateau en natuurreservaat in Engeland

Personen 
Met de familienaam Kinder
 Ellis Kinder (1914-1968), Amerikaans honkbalspeler
 Hermann Kinder (1944), Duits schrijver en letterkundige
 Manfred Kinder (1938), Duits atleet
 Peter Kinder (1954), Amerikaans politicus
 Rudolf Kinder (1881-1944), Duits-Litouws politicus
 Vladimír Kinder (1969), Slowaaks voetballer

Met De Kinder of de Kinder als familienaam
 Constant de Kinder (1863-1943), Belgisch onderwijzer en schrijver
 Roger De Kinder (1919-1984), Belgisch politicus